Kommunistische Partei der Türkei (türkisch Türkiye Komünist Partisi) steht für:

 Türkiye (Resmi) Komünist Partisi, 1920 bis 1921
 Türkiye Komünist Partisi (1920), 1920 bis 1987
 Türkiye Komünist Partisi (2001), 2001 bis 2014, Reaktivierung 2017
 Kommunistische Partei (Türkei), 2014 bis 2017

 Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML), ab 1972
 Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), ab 1994
 Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C), ab 1994
 Kommunistische Volkspartei der Türkei (HTKP), ab 2014

Siehe auch:
 Liste der kommunistischen Parteien der Türkei